Fondée en 2001, Dialexia Communications est une entreprise spécialisée dans le déploiement de services de communication de nouvelle génération. En effet, l’entreprise développe et commercialise une offre complète de logiciels et d’applications de téléphonie IP (Protocole Internet) qui permettent la gestion, le contrôle et l’administration des appels locaux et interurbains.

Ces solutions sont destinées aux entreprises, aux fournisseurs de services Internet et aux revendeurs de services de téléphonie. Son département de R&D développe des solutions pour faciliter la convergence des réseaux de voix et de données.

Le siège social de l’entreprise se situe dans le technopôle de l’ouest de Montréal au Canada. L’entreprise dispose également d’un réseau de revendeurs dans plusieurs pays à travers le monde

La compagnie fait partie du "Pulver 100" de Pulvermedia.

Voir aussi 
 VoIP
 SIP
 Communications Unifiées

Références 

Voix sur réseau IP
Entreprise de télécommunications ayant son siège au Canada
Entreprise du secteur des technologies ayant son siège au Québec
Entreprise ayant son siège à Montréal